Натуральне число 780
 780 рік до нашої ери
 780 рік нашої ери